Полиана Барбоза Медейруш (; ) — бразильская футболистка, правый защитник клуба NWSL «Хьюстон Даш». Участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Карьера 
В 2009 году подписала контракт с «Сантосом». В 2010 году перешла в «Сан Жозе», с которым выиграла Кубок Либертадорес в 2011, 2013 и 2014 году. В финальном матче турнира 2014 года сделала дубль в ворота «Каракаса». В 2014 году также выиграла с командой Кубок Нестле — неофициальный клубный чемпионат мира.

В конце 2014 года, вместе со своей подругой по сборной Бразилии Розаной, подписала контракт с «Хьюстон Даш». Выступления за команду начала только в 2016 году, в связи с участием в полуторагодовой программе по подготовке сборной Бразилии к чемпионату мира 2015 года и Олимпийским играм 2016 года.

В июле 2015 года в течение месяца на правах аренды выступала за исландский «Стьярнан».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Хьюстон Даш» 

Футболистки Бразилии
Игроки женской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Сантос»
Игроки ЖФК «Хьюстон Дэш»
Игроки ЖФК «Коринтианс»
Чемпионы Панамериканских игр по футболу